Belgisch voetballer
 Roger Lukaku (1967)
 Romelu Lukaku (1993), zoon van Roger
 Jordan Lukaku (1994), zoon van Roger